Adamowo ist ein Ortsname für

Polen

 Adamowo (Bieżuń), Ort in der Gemeinde Bieżuń in der Woiwodschaft Masowien
 Adamowo (Biskupiec), Ort in der Gemeinde Biskupiec in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Adamowo (Chrostkowo), Ort in der Gemeinde Chrostkowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Adamowo (Czerwonka), Ort in der Gemeinde Czerwonka in der Woiwodschaft Masowien
 Adamowo (Długosiodło), Ort in der Gemeinde Długosiodło in der Woiwodschaft Masowien
 Adamowo (Elbląg), Ort in der Gemeinde Elbląg in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, deutsch historisch Ellerwald II. Trift, Kreis Elbing, Westpreussen
 Adamowo (Jabłonowo Pomorskie), Ort in der Gemeinde Jabłonowo Pomorskie in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, deutsch historisch Adamsdorf
 Adamowo (Joniec), Ort in der Gemeinde Joniec in der Woiwodschaft Masowien
 Adamowo (Kleczew), Ort in der Gemeinde Kleczew in der Woiwodschaft Großpolen
 Adamowo (Lidzbark), Ort in der Gemeinde Lidzbark in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Adamowo (Mielnik), Ort in der Gemeinde Mielnik in der Woiwodschaft Podlachien
 Adamowo (Mochowo), Ort in der Gemeinde Mochowo in der Woiwodschaft Masowien
 Adamowo (Nowe Miasto), Ort in der Gemeinde Nowe Miasto in Masowien
 Adamowo (Osieczna), Ort in der Gemeinde Osieczna in der Woiwodschaft Großpolen
 Adamowo (Stary Dziergoń), Ort in der Gemeinde Stary Dziergoń in der Woiwodschaft Pommern
 Adamowo (Strzegowo), Ort in der Gemeinde Strzegowo in der Woiwodschaft Masowien
 Adamowo (Susz), Ort in der Gemeinde Susz in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Adamowo (Więcbork), Kolonie in der Gemeinde Więcbork in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Adamowo (Włoszakowice), Ortsteil von Krzycko Wielkie in der Gemeinde Włoszakowice in der Woiwodschaft Großpolen
 Adamowo (Wolsztyn), Ort in der Gemeinde Wolsztyn in der Woiwodschaft Großpolen, deutsch historisch Adamowo, Provinz Posen

sowie weitere Orte in Russland und Weißrussland